Pehr Thyselius kan syfta på:

 Pehr Thyselius (biskop) (1769–1838), svensk biskop
 Pehr Thyselius (historiker) (1808–1881), svensk präst, historiker och politiker